The Distillers, un groupe punk rock formé à Los Angeles en 1998.
 Distillers, un spécialiste anglais du CO2 liquide.